Аланья:

 Аланья () — район и город в Турции.
 Аланья () — коммуна в Италии.
 Аланья, Роберто (род. 1963) — французский певец итальянского происхождения (тенор).

См. также 
 Аланья-Вальсезия — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли
 «Аланьяспор» — турецкий футбольный клуб из города Аланья